Plusieurs princes de la maison de Bourbon furent connétables de France :
le plus connu est Charles III de Bourbon (1490 † 1527), connétable de 1515 à 1522.
mais avant lui, il y eut :
 Archambaud VIII de Bourbon (1197-1242), connétable de 1223 à 1242 ;
 Jacques  de Bourbon (1319-1362), comte de la Marche, connétable de 1354 à 1356 ;
 Jean II, duc de Bourbon (1426-1488), connétable de 1483 à 1488.

Histoire de l'armée française